Tonight's the Night ("stanotte è la notte" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 La eredità di un uomo tranquillo (Happy Ever After o Tonight's the Night) – film del 1954 diretto da Mario Zampi

Musica 
 Tonight's the Night – album delle The Shirelles del 1961
 Tonight's the Night – album di Neil Young del 1975
 Tonight's the Night – traccia dell'album Tonight's the Night di Neil Young del 1975
 Tonight's the Night – singolo di Rod Stewart del 1976, dall'album A Night on the Town
 Tonight's the Night – traccia dell'album Two Places at the Same Time di Ray Parker Jr. e Raydio del 1980
 Tonight's the Night – traccia dell'album Leatherwolf''' dei Leatherwolf del 1985
 Tonight's the Night – singolo dei BLACKstreet del 1995, dall'album Blackstreet Tonight's the Night – traccia dell'album Try This' di Pink (cantante) del 2003
 Tonight's the Night – singolo di Outasight del 2011

 Televisione 
 La volta buona (Tonight's the Night'') – episodio della prima stagione di Popular